Прва лига 1995/96 годов — 5-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, чемпионат стартовал 30 июля 1995 года и завершился 8 июня 1996 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

1995/1996
Словения
Словения
1995 год в Словении
Спорт в Словении в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996